Се́льское поселе́ние «Уго́рская во́лость» — упразднённое муниципальное образование в Дзержинском районе Калужской области России.

Административный центр — деревня Никольское.

История 
Законом Калужской области от 23 декабря 2014 года № 657-ОЗ, сельское поселение «Угорская волость» разделено на два муниципальных образования:
 сельское поселение «Деревня Никольское» с административным центром в деревне Никольское;
 сельское поселение «Угорское» с административным центром в селе Острожное.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Дзержинского района Калужской области
Упразднённые сельские поселения Калужской области
Сельские поселения, упразднённые в 2014 году